Midori (1971) japán-amerikai hegedűművész
 Midori, nyitott forráskódú webböngésző
 Midori, a Microsoft által fejlesztett, de ki nem adott operációs rendszer melynek fejlesztését 2015-ben abbahagyták
Midori női név